Асанбеков — фамилия; имеет женскую форму Асанбекова.

 Асанбеков, Сарман (1935—2009) — киргизский искусствовед. Заслуженный деятель культуры Киргизии.
 Асанбеков, Темирбек Ишенбаевич (род. 1966) — киргизский политик, основатель и председатель партии «Мекен Ынтымагы», кандидат на пост Президента Кыргызской Республики.
 Асанбеков, Толонбай (1925—1998) — заведующий коневодческой фермой колхоза «Кон-Орчек» Акталинского района Тянь-Шаньской области, Герой Социалистического Труда.